Михаил Иванович Шотошников (1770 — после 1800) — русский  и , преподаватель Императорской Академии художеств по классу гравирования ландшафтов и перспективного рисования. В некоторых источниках описывается под фамилиями Шатошников, Щеточников, Щоточников или Щетышников.

Биография 
Михаил Шотошников родился 23 мая (3 июня) 1770 года в городе Санкт-Петербурге в семье резчика придворной конюшенной конторы. Художественное образование получил в Императорской Академии художеств, где его наставником был академик Гавриил Иванович Серебряков.

По окончании ИАХ в 1791 году, Михаил Иванович Шотошников был оставлен при Академии пенсионером и награждён за перспективную композицию второй серебряной медалью.

В 1793 году М. И. Шотошников получил большую серебряную медаль за рисунок с натуры, а в следующем году ту же медаль за архитектурное сочинение и малую золотую медаль за рисунки.

Назначенный в июле 1798 года «для преподавания перспективной лекции», Михаил Иванович Шотошников вскоре, сверх того, получил ещё место преподавателя по классу гравирования ландшафтов. Однако, два года спустя, по его просьбе, он был освобожден от «преподавания перспективной лекции» и остался лишь преподавателем в гравировальном ландшафтном классе.

По рисунку М. И. Шотошникова академиком И. В. Ческим был выгравирован : «Вид бассейна Самсонова с фонтанами и каскадами в нижнем Петергофском саду».

Примечания

Литература 
 
 Ровинский Д. А. «Подробный словарь русских гравированных портретов», том I, СПб. 1889 год.
 Юндолов А. Е. «Указатель к сочинениям П. Н. Петрова» («Сборник материалов для истории Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств за сто лет её существования».  1887 г., стр. 249).
 
 Сомов А. «Картинная галерея Императорской Академии Художеств». Каталог оригинальных произведений русской живописи. Том I, 22, 23; II, 161—162.

Преподаватели Императорской Академии художеств